Imagination peut désigner :

Cinéma 

 , film américain d' sorti en 2007.

Musique 

 , groupe britannique de soul.

Chanson 

 , chanson populaire de Johnny Burke et Jimmy Van Heusen ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , single de  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de La Toya Jackson présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Tamia présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album de Brian Wilson sorti le  ;
 , album de Curtis Fuller sorti en  ;
 , album de Dick Haymes sorti en  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de Helen Reddy sorti en  ;
 , album de La Toya Jackson sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album des Whispers sorti le .

Divers 
 Imagination, un magazine américain de fantasy et de science-fiction publié entre 1950 et 1958

Voir aussi